

429001–429100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 429001 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 429002 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 429003 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 429004 ||  || 16 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 429005 ||  || 1 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 429006 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 429007 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 429008 ||  || 20 jan 2009 || Needville || J. Dellinger || — || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 429009 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=010 bgcolor=#E3E3E3
| 429010 ||  || 15 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 429011 ||  || 1 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#E3E3E3
| 429012 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 429013 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#E3E3E3
| 429014 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 429015 ||  || 23 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 429016 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 429017 ||  || 26 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 429018 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 429019 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 429020 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 429021 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 429022 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 429023 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 429024 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 429025 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 429026 ||  || 17 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 429027 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 429028 ||  || 18 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 429029 ||  || 17 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 429030 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#E3E3E3
| 429031 Hannavonhoerner ||  || 11 fev 2009 || Calar Alto || F. Hormuth || Brangane || 
|-id=032 bgcolor=#E3E3E3
| 429032 Sebvonhoerner ||  || 12 fev 2009 || Calar Alto || F. Hormuth || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 429033 Günterwendt ||  || 13 fev 2009 || Calar Alto || F. Hormuth || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 429034 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 429035 ||  || 17 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 429036 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 429037 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 429038 ||  || 13 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 429039 ||  || 14 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 429040 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 429041 ||  || 24 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 429042 ||  || 18 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 429043 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 429044 ||  || 2 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 429045 ||  || 16 fev 2009 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 429046 ||  || 16 fev 2009 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 429047 ||  || 16 fev 2009 || Dauban || F. Kugel || Ursula || 
|-id=048 bgcolor=#E3E3E3
| 429048 ||  || 3 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 429049 ||  || 17 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 429050 ||  || 14 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 429051 ||  || 20 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 429052 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 429053 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#E3E3E3
| 429054 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 429055 ||  || 22 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 429056 ||  || 26 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=057 bgcolor=#E3E3E3
| 429057 ||  || 19 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 429058 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 429059 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 429060 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 429061 ||  || 31 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 429062 ||  || 1 mar 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 429063 ||  || 18 mar 2009 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 429064 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 429065 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 429066 ||  || 28 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 429067 ||  || 29 mar 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 429068 ||  || 17 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 429069 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 429070 ||  || 27 abr 2009 || Tzec Maun || L. Elenin || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 429071 ||  || 29 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 429072 ||  || 29 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=073 bgcolor=#FFD5EA
| 429073 ||  || 13 jul 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 429074 ||  || 20 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 429075 ||  || 28 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 429076 ||  || 28 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 429077 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 429078 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 429079 ||  || 16 ago 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 429080 ||  || 27 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 429081 ||  || 4 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 429082 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#88F2FF
| 429083 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 429084 Dietrichrex ||  || 13 set 2009 || ESA OGS || M. Busch, R. Kresken || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 429085 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 429086 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 429087 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 429088 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 429089 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 429090 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 429091 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 429092 ||  || 10 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 429093 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#FFD5EA
| 429094 ||  || 18 set 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=095 bgcolor=#88F2FF
| 429095 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 429096 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 429097 ||  || 22 set 2009 || Taunus || S. Karge, U. Zimmer || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 429098 ||  || 22 set 2009 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 429099 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 429100 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

429101–429200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 429101 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 429102 ||  || 18 ago 2009 || Catalina || CSS || Iannini || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 429103 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 429104 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 429105 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 429106 ||  || 13 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 429107 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 429108 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 429109 ||  || 14 set 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 429110 ||  || 21 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 429111 ||  || 11 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 429112 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#88F2FF
| 429113 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 429114 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 429115 ||  || 11 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 429116 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 429117 ||  || 2 ago 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 429118 ||  || 21 set 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 429119 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 429120 ||  || 23 set 2009 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 429121 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 429122 ||  || 27 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 429123 ||  || 28 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 429124 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#FAFAFA
| 429125 ||  || 18 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 429126 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 429127 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 429128 ||  || 21 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 429129 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 429130 ||  || 19 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 429131 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=132 bgcolor=#88F2FF
| 429132 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 429133 ||  || 28 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 429134 ||  || 11 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 429135 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 429136 ||  || 13 out 2009 || Vallemare di Borbona || V. S. Casulli || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 429137 ||  || 12 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 429138 ||  || 14 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 429139 ||  || 27 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 429140 ||  || 13 out 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 429141 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 429142 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 429143 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 429144 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 429145 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 429146 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 429147 ||  || 30 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 429148 ||  || 28 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 429149 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 429150 ||  || 25 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 429151 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 429152 ||  || 21 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#88F2FF
| 429153 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 429154 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 429155 ||  || 16 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 429156 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 429157 ||  || 24 out 2009 || Socorro || LINEAR || Iannini || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 429158 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 429159 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#FAFAFA
| 429160 ||  || 23 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 429161 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 429162 ||  || 9 nov 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 429163 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=164 bgcolor=#FAFAFA
| 429164 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 429165 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 429166 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 429167 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 429168 ||  || 15 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 429169 ||  || 24 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 429170 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 429171 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 429172 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 429173 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 429174 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 429175 ||  || 13 nov 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 429176 ||  || 15 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 429177 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 429178 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 429179 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 429180 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 429181 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 429182 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 429183 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 429184 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 429185 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 429186 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 429187 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 429188 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 429189 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 429190 ||  || 30 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 429191 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=192 bgcolor=#FFDAB5
| 429192 ||  || 17 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 429193 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 429194 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 429195 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 429196 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 429197 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 429198 ||  || 14 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 429199 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 429200 ||  || 19 mar 2007 || Catalina || CSS || — || 
|}

429201–429300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 429201 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 429202 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 429203 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 429204 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 429205 ||  || 24 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 429206 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 429207 ||  || 21 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 429208 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 429209 ||  || 25 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 429210 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 429211 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 429212 ||  || 27 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 429213 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 429214 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 429215 ||  || 24 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 429216 ||  || 23 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 429217 ||  || 23 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 429218 ||  || 28 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 429219 ||  || 15 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 429220 ||  || 10 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 429221 ||  || 12 dez 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 429222 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 429223 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 429224 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 429225 ||  || 16 dez 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 429226 ||  || 18 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 429227 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 429228 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 429229 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 429230 ||  || 7 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 429231 ||  || 5 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#F1F1F1
| 429232 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 429233 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 429234 ||  || 17 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#E3E3E3
| 429235 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 429236 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 429237 ||  || 6 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 429238 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 429239 ||  || 8 jan 2010 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 429240 ||  || 14 jan 2010 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 429241 ||  || 12 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 429242 ||  || 7 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 429243 ||  || 8 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 429244 ||  || 8 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 429245 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 429246 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 429247 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 429248 ||  || 14 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 429249 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 429250 ||  || 17 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 429251 ||  || 17 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 429252 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 429253 ||  || 21 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 429254 ||  || 20 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 429255 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 429256 ||  || 23 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=257 bgcolor=#E3E3E3
| 429257 ||  || 23 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 429258 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 429259 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 429260 ||  || 11 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 429261 ||  || 25 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 429262 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 429263 ||  || 12 fev 2010 || Mayhill || A. Lowe || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 429264 ||  || 10 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 429265 ||  || 10 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 429266 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 429267 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 429268 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 429269 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=270 bgcolor=#E3E3E3
| 429270 ||  || 13 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 429271 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 429272 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 429273 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=274 bgcolor=#E3E3E3
| 429274 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=275 bgcolor=#E3E3E3
| 429275 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 429276 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=277 bgcolor=#E3E3E3
| 429277 ||  || 12 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 429278 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 429279 ||  || 19 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 429280 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#E3E3E3
| 429281 ||  || 15 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 429282 ||  || 9 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 429283 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 429284 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 429285 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=286 bgcolor=#E3E3E3
| 429286 ||  || 12 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 429287 ||  || 14 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 429288 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#E3E3E3
| 429289 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 429290 ||  || 21 dez 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=291 bgcolor=#E3E3E3
| 429291 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 429292 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 429293 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 429294 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#E3E3E3
| 429295 ||  || 13 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 429296 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 429297 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 429298 ||  || 8 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=299 bgcolor=#E3E3E3
| 429299 ||  || 9 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 429300 ||  || 19 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

429301–429400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 429301 ||  || 17 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=302 bgcolor=#E3E3E3
| 429302 ||  || 16 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 429303 ||  || 15 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#E3E3E3
| 429304 ||  || 16 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 429305 ||  || 17 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 429306 ||  || 16 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 429307 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 429308 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 429309 ||  || 19 fev 2010 || LightBuckets || LightBuckets Obs. || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 429310 ||  || 23 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 429311 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 429312 ||  || 10 mar 2010 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 429313 ||  || 4 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 429314 ||  || 12 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 429315 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=316 bgcolor=#E3E3E3
| 429316 ||  || 13 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=317 bgcolor=#E3E3E3
| 429317 ||  || 12 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 429318 ||  || 13 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 429319 ||  || 13 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 429320 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 429321 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 429322 ||  || 14 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 429323 ||  || 11 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 429324 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 429325 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 429326 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#E3E3E3
| 429327 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 429328 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 429329 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 429330 ||  || 16 fev 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 429331 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 429332 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 429333 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 429334 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 429335 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 429336 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 429337 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 429338 ||  || 15 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 429339 ||  || 16 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 429340 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 429341 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 429342 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=343 bgcolor=#E3E3E3
| 429343 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 429344 ||  || 19 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 429345 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 429346 ||  || 12 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 429347 ||  || 25 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 429348 ||  || 19 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 429349 ||  || 23 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 429350 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 429351 ||  || 26 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 429352 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 429353 ||  || 15 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 429354 ||  || 31 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 429355 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 429356 ||  || 8 abr 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 429357 ||  || 9 abr 2010 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 429358 ||  || 14 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 429359 ||  || 10 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 429360 ||  || 4 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 429361 ||  || 22 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 429362 ||  || 28 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 429363 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 429364 ||  || 14 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 429365 ||  || 15 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 429366 ||  || 18 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 429367 ||  || 6 jan 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 429368 ||  || 10 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 429369 ||  || 4 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 429370 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 429371 ||  || 3 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 429372 ||  || 13 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 429373 ||  || 9 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 429374 ||  || 14 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 429375 ||  || 8 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 429376 ||  || 22 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 429377 ||  || 20 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 429378 ||  || 6 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 429379 ||  || 24 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 429380 ||  || 16 fev 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 429381 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=382 bgcolor=#FFD5EA
| 429382 ||  || 8 jul 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 429383 ||  || 29 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 429384 ||  || 29 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 429385 ||  || 31 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 429386 ||  || 1 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 429387 ||  || 16 jun 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 429388 ||  || 8 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#FFD5EA
| 429389 ||  || 6 ago 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 429390 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 429391 ||  || 12 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 429392 ||  || 14 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 429393 ||  || 1 set 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 429394 ||  || 13 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 429395 ||  || 4 set 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 429396 ||  || 13 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 429397 ||  || 6 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 429398 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 429399 ||  || 10 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 429400 ||  || 7 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

429401–429500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 429401 ||  || 10 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 429402 ||  || 8 set 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 429403 ||  || 28 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 429404 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FFDAB5
| 429405 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 429406 ||  || 4 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 429407 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#FAFAFA
| 429408 ||  || 9 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 429409 ||  || 11 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=410 bgcolor=#88F2FF
| 429410 ||  || 11 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 429411 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 429412 ||  || 16 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 429413 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 429414 ||  || 9 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=415 bgcolor=#FAFAFA
| 429415 ||  || 16 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 429416 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 429417 ||  || 18 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 429418 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 429419 ||  || 6 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 429420 ||  || 26 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 429421 ||  || 12 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 429422 ||  || 28 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#88F2FF
| 429423 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 429424 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 429425 ||  || 30 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 429426 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 429427 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 429428 ||  || 19 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 429429 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 429430 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 429431 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 429432 ||  || 1 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 429433 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 429434 ||  || 12 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 429435 ||  || 3 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 429436 ||  || 11 out 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 429437 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 429438 ||  || 28 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 429439 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 429440 ||  || 10 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 429441 ||  || 12 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=442 bgcolor=#88F2FF
| 429442 ||  || 3 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 429443 ||  || 29 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 429444 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 429445 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 429446 ||  || 14 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 429447 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 429448 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 429449 ||  || 11 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 429450 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 429451 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 429452 ||  || 10 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 429453 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 429454 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 429455 ||  || 10 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 429456 ||  || 19 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 429457 ||  || 31 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 429458 ||  || 25 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 429459 ||  || 9 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 429460 ||  || 1 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 429461 ||  || 29 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 429462 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=463 bgcolor=#FFDAB5
| 429463 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 429464 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 429465 ||  || 11 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 429466 ||  || 2 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 429467 ||  || 10 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 429468 ||  || 7 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 429469 ||  || 18 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 429470 ||  || 13 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 429471 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 429472 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 429473 ||  || 28 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 429474 ||  || 13 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 429475 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 429476 ||  || 6 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 429477 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 429478 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 429479 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 429480 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 429481 ||  || 26 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 429482 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 429483 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 429484 ||  || 14 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 429485 ||  || 9 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 429486 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 429487 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 429488 ||  || 27 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 429489 ||  || 8 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 429490 ||  || 10 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 429491 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 429492 ||  || 1 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 429493 ||  || 11 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 429494 ||  || 1 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Nysa-Polana || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 429495 ||  || 16 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 429496 ||  || 27 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 429497 ||  || 5 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 429498 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 429499 ||  || 14 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 429500 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

429501–429600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 429501 ||  || 9 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 429502 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 429503 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 429504 ||  || 15 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 429505 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 429506 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 429507 ||  || 16 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 429508 ||  || 25 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 429509 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 429510 ||  || 11 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 429511 ||  || 9 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 429512 ||  || 2 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 429513 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 429514 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 429515 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 429516 ||  || 8 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 429517 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 429518 ||  || 12 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 429519 ||  || 20 fev 2007 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 429520 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 429521 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 429522 ||  || 8 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 429523 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 429524 ||  || 8 ago 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 429525 ||  || 9 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 429526 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=527 bgcolor=#FAFAFA
| 429527 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 429528 ||  || 6 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 429529 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 429530 ||  || 29 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 429531 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 429532 ||  || 28 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=533 bgcolor=#FAFAFA
| 429533 ||  || 8 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 429534 ||  || 31 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 429535 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 429536 ||  || 8 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 429537 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 429538 ||  || 23 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 429539 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 429540 ||  || 14 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 429541 ||  || 25 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 429542 ||  || 9 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 429543 ||  || 15 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 429544 ||  || 28 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 429545 ||  || 14 mar 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 429546 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 429547 ||  || 10 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 429548 ||  || 6 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 429549 ||  || 15 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 429550 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 429551 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 429552 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 429553 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 429554 ||  || 21 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 429555 ||  || 27 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 429556 ||  || 5 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 429557 ||  || 25 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 429558 ||  || 7 nov 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 429559 ||  || 11 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 429560 ||  || 18 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 429561 ||  || 27 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 429562 ||  || 23 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 429563 ||  || 24 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 429564 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 429565 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 429566 ||  || 23 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 429567 ||  || 22 fev 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 429568 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 429569 ||  || 10 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 429570 ||  || 28 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 429571 ||  || 10 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Meliboea || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 429572 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 429573 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 429574 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 429575 ||  || 27 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 429576 ||  || 16 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=577 bgcolor=#FAFAFA
| 429577 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 429578 ||  || 7 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 429579 ||  || 26 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 429580 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 429581 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 429582 ||  || 6 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 429583 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=584 bgcolor=#FFD5EA
| 429584 ||  || 8 mar 2011 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 429585 ||  || 13 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 429586 ||  || 6 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 429587 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 429588 ||  || 29 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 429589 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 429590 ||  || 9 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 429591 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 429592 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 429593 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 429594 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 429595 ||  || 10 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 429596 ||  || 21 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 429597 ||  || 19 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 429598 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 429599 ||  || 12 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 429600 ||  || 5 mar 2011 || Catalina || CSS || — || 
|}

429601–429700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 429601 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 429602 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 429603 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 429604 ||  || 9 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 429605 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=606 bgcolor=#F1F1F1
| 429606 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 429607 ||  || 26 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 429608 ||  || 4 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 429609 ||  || 19 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 429610 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=611 bgcolor=#F1F1F1
| 429611 ||  || 26 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 429612 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 429613 ||  || 18 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 429614 ||  || 6 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 429615 ||  || 11 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 429616 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 429617 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Hanna || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 429618 ||  || 10 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 429619 ||  || 27 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 429620 ||  || 25 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 429621 ||  || 22 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 429622 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 429623 ||  || 15 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 429624 ||  || 20 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 429625 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 429626 ||  || 11 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 429627 ||  || 4 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 429628 ||  || 10 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 429629 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 429630 ||  || 19 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 429631 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 429632 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 429633 ||  || 4 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 429634 ||  || 21 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 429635 ||  || 23 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 429636 ||  || 11 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 429637 ||  || 19 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 429638 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 429639 ||  || 22 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 429640 ||  || 10 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 429641 ||  || 10 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 429642 ||  || 6 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 429643 ||  || 2 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 429644 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 429645 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 429646 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 429647 ||  || 10 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 429648 ||  || 8 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 429649 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 429650 ||  || 1 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 429651 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 429652 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 429653 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 429654 ||  || 22 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 429655 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 429656 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 429657 ||  || 11 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 429658 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 429659 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 429660 ||  || 14 mar 2011 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 429661 ||  || 13 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 429662 ||  || 2 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 429663 ||  || 7 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 429664 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=665 bgcolor=#F1F1F1
| 429665 ||  || 18 ago 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=666 bgcolor=#F1F1F1
| 429666 ||  || 26 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 429667 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 429668 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 429669 ||  || 22 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 429670 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 429671 ||  || 27 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 429672 ||  || 7 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 429673 ||  || 28 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 429674 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 429675 ||  || 11 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 429676 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#F1F1F1
| 429677 ||  || 15 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 429678 ||  || 22 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 429679 ||  || 14 mar 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 429680 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 429681 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 429682 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 429683 ||  || 22 set 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 429684 ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 429685 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 429686 ||  || 1 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 429687 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 429688 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 429689 ||  || 20 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 429690 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 429691 ||  || 4 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 429692 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 429693 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 429694 ||  || 21 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 429695 ||  || 27 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 429696 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 429697 ||  || 18 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 429698 ||  || 13 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 429699 ||  || 14 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 429700 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

429701–429800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 429701 ||  || 26 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 429702 ||  || 1 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 429703 ||  || 12 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 429704 ||  || 5 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 429705 ||  || 27 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 429706 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=707 bgcolor=#F1F1F1
| 429707 ||  || 28 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 429708 ||  || 10 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 429709 ||  || 14 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 429710 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=711 bgcolor=#F1F1F1
| 429711 ||  || 28 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 429712 ||  || 30 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 429713 ||  || 17 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=714 bgcolor=#F1F1F1
| 429714 ||  || 25 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 429715 ||  || 12 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 429716 ||  || 13 abr 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 429717 ||  || 6 nov 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 429718 ||  || 8 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 429719 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 429720 ||  || 8 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 429721 ||  || 20 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 429722 ||  || 30 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 429723 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=724 bgcolor=#F1F1F1
| 429724 ||  || 28 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 429725 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 429726 ||  || 21 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 429727 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 429728 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 429729 ||  || 10 jun 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 429730 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 429731 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 429732 ||  || 30 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=733 bgcolor=#FFD5EA
| 429733 ||  || 6 jun 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 429734 ||  || 17 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 429735 ||  || 19 jun 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=736 bgcolor=#FFD5EA
| 429736 ||  || 24 jun 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 429737 ||  || 28 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 429738 ||  || 25 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 429739 ||  || 13 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 429740 ||  || 3 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 429741 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 429742 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 429743 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=744 bgcolor=#E3E3E3
| 429744 ||  || 22 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 429745 ||  || 29 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=746 bgcolor=#FFD5EA
| 429746 ||  || 18 set 2011 || Haleakalā || Pan-STARRS || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 429747 ||  || 16 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 429748 ||  || 26 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#FFDAB5
| 429749 ||  || 9 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 429750 ||  || 29 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 429751 ||  || 25 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 429752 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#FFDAB5
| 429753 ||  || 11 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 429754 ||  || 16 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 429755 ||  || 23 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 429756 ||  || 10 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=757 bgcolor=#FAFAFA
| 429757 ||  || 20 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#88F2FF
| 429758 ||  || 12 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=759 bgcolor=#88F2FF
| 429759 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 429760 ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#FAFAFA
| 429761 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 429762 ||  || 21 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 429763 ||  || 20 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=764 bgcolor=#FAFAFA
| 429764 ||  || 6 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 429765 ||  || 14 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 429766 ||  || 26 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 429767 ||  || 7 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 429768 ||  || 5 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=769 bgcolor=#FAFAFA
| 429769 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 429770 ||  || 21 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 429771 ||  || 14 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 429772 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 429773 ||  || 4 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 429774 ||  || 2 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#FAFAFA
| 429775 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=776 bgcolor=#FAFAFA
| 429776 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 429777 ||  || 20 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 429778 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 429779 ||  || 27 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 429780 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 429781 ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=782 bgcolor=#FAFAFA
| 429782 ||  || 26 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 429783 ||  || 28 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#FAFAFA
| 429784 ||  || 18 abr 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 429785 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 429786 ||  || 17 jun 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 429787 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 429788 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 429789 ||  || 14 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 429790 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 429791 ||  || 6 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 429792 ||  || 23 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 429793 ||  || 21 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 429794 ||  || 17 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 429795 ||  || 10 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 429796 ||  || 9 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 429797 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 429798 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 429799 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 429800 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

429801–429900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 429801 ||  || 26 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 429802 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 429803 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 429804 ||  || 2 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#FAFAFA
| 429805 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 429806 ||  || 31 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 429807 ||  || 14 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 429808 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 429809 ||  || 8 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 429810 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 429811 ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 429812 ||  || 4 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 429813 ||  || 29 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 429814 ||  || 27 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 429815 ||  || 5 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 429816 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 429817 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 429818 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 429819 ||  || 21 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 429820 ||  || 22 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 429821 ||  || 18 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 429822 ||  || 13 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 429823 ||  || 24 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 429824 ||  || 30 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 429825 ||  || 18 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 429826 ||  || 5 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 429827 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 429828 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 429829 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 429830 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 429831 ||  || 30 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 429832 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 429833 ||  || 30 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 429834 ||  || 20 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 429835 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 429836 ||  || 22 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 429837 ||  || 9 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 429838 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 429839 ||  || 25 fev 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 429840 ||  || 24 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 429841 ||  || 15 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 429842 ||  || 25 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 429843 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 429844 ||  || 29 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#FFDAB5
| 429845 ||  || 25 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 429846 ||  || 24 mar 2006 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 429847 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 429848 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 429849 ||  || 10 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 429850 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 429851 ||  || 5 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Charis || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 429852 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 429853 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 429854 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 429855 ||  || 13 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 429856 ||  || 2 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 429857 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 429858 ||  || 28 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 429859 ||  || 1 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 429860 ||  || 15 jun 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 429861 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=862 bgcolor=#88F2FF
| 429862 ||  || 13 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 429863 ||  || 9 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=864 bgcolor=#88F2FF
| 429864 ||  || 19 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 429865 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 429866 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 429867 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 429868 ||  || 8 nov 2007 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 429869 ||  || 17 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 429870 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 429871 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#E3E3E3
| 429872 ||  || 15 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 429873 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 429874 ||  || 18 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 429875 ||  || 21 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 429876 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=877 bgcolor=#F1F1F1
| 429877 ||  || 1 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 429878 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 429879 ||  || 13 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 429880 ||  || 3 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 429881 ||  || 16 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 429882 ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 429883 ||  || 3 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 429884 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#E3E3E3
| 429885 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 429886 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 429887 ||  || 14 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 429888 ||  || 20 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 429889 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 429890 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 429891 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 429892 ||  || 9 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=893 bgcolor=#E3E3E3
| 429893 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=894 bgcolor=#F1F1F1
| 429894 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=895 bgcolor=#F1F1F1
| 429895 ||  || 12 mar 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 429896 ||  || 11 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 429897 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 429898 ||  || 5 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#F1F1F1
| 429899 ||  || 3 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 429900 ||  || 22 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|}

429901–430000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 429901 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 429902 ||  || 14 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 429903 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 429904 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 429905 ||  || 5 abr 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 429906 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 429907 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 429908 ||  || 21 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 429909 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 429910 ||  || 1 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 429911 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 429912 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=913 bgcolor=#E3E3E3
| 429913 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 429914 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 429915 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 429916 ||  || 17 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 429917 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 429918 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 429919 ||  || 18 jan 2009 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 429920 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 429921 ||  || 15 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 429922 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 429923 ||  || 14 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 429924 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 429925 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 429926 ||  || 12 set 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 429927 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 429928 ||  || 13 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 429929 ||  || 2 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 429930 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 429931 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 429932 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 429933 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 429934 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 429935 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 429936 ||  || 20 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 429937 ||  || 16 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 429938 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 429939 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 429940 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 429941 ||  || 7 jun 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 429942 ||  || 6 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 429943 ||  || 2 out 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 429944 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 429945 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 429946 ||  || 2 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 429947 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 429948 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#F1F1F1
| 429949 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 429950 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=951 bgcolor=#E3E3E3
| 429951 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 429952 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 429953 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 429954 ||  || 10 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=955 bgcolor=#E3E3E3
| 429955 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#E3E3E3
| 429956 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 429957 ||  || 8 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 429958 ||  || 20 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 429959 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 429960 ||  || 11 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=961 bgcolor=#E3E3E3
| 429961 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 429962 ||  || 7 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 429963 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 429964 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 429965 ||  || 10 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=966 bgcolor=#E3E3E3
| 429966 ||  || 12 nov 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 429967 ||  || 2 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 429968 ||  || 2 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=969 bgcolor=#88F2FF
| 429969 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=970 bgcolor=#88F2FF
| 429970 ||  || 3 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 429971 ||  || 27 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=972 bgcolor=#E3E3E3
| 429972 ||  || 25 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=973 bgcolor=#88F2FF
| 429973 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=974 bgcolor=#88F2FF
| 429974 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=975 bgcolor=#88F2FF
| 429975 ||  || 10 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=976 bgcolor=#FFDAB5
| 429976 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 429977 ||  || 11 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 429978 ||  || 3 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 429979 ||  || 16 mar 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 429980 ||  || 4 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 429981 ||  || 26 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 429982 ||  || 9 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 429983 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 429984 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 429985 ||  || 21 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 429986 ||  || 2 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 429987 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 429988 ||  || 1 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 429989 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 429990 ||  || 2 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 429991 ||  || 31 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#FAFAFA
| 429992 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 429993 ||  || 4 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 429994 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 429995 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 429996 ||  || 26 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 429997 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 429998 ||  || 13 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 429999 ||  || 17 ago 2009 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 430000 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (425001)–(430000) (IAU Minor Planet Center)

429